Câmpean ist der Familienname folgender Personen:

 Norica Câmpean (* 1972), rumänische Geherin
 Teodor Câmpean (1952–2007), rumänischer Politiker